Ashcan School – movimento artistico statunitense
 Campo Ashcan – campo per prigionieri di guerra di Mondorf-les-Bains, in Lussemburgo